Гран-при Азербайджана 2017 года (официально 2017 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix) — автогонка, восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона  года, которая прошла 25 июня на городской трассе в столице Азербайджана Баку.

Свободные заезды 
В ходе первой части свободных заездов активная работа команд началась спустя полчаса после старта сессии из-за скользкого асфальта. Болиды Toro Rosso появились на трассе через час после начала тренировки. Состояние асфальта стало причиной нескольких ошибок пилотов. За 20 минут до конца сессии машину разбил Серхио Перес, после чего тренировка была прервана на 14 минут. Лучшее время в ходе первой практики показал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Вторая часть свободных заездов проходила при условиях, близких к тем, в которых пройдёт квалификация и гонка. Команды работали над оценкой эффективности и степени износа резины. Практика прерывалась на восемь минут из-за аварии Джолиона Палмера. С техническими проблемами столкнулся McLaren — на машине Фернандо Алонсо отказала коробка передач. Лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов осталось у Макса Ферстаппена.

По ходу субботней части свободных заездов команды продолжили работу над резиной. Вторую тренировку подряд потерял Джолион Палмер, машина которого загорелась из-за утечки топлива. Из-за проблем с гидравликой всего семь кругов смог проехать Себастьян Феттель. Лучшее время в третьей сессии показал Валттери Боттас.

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +26 °C, трасса +47…43 °C

|}

Гонка 
После старта Хэмилтон сохранил лидерство, а Боттас в свою очередь боролся с Кими Райкконеном. Однако уже во втором повороте Боттас ошибся и задел Райкконена, в результате чего Райкконен потерял пару мест, а Боттас получил прокол и был вынужден ехать до питлейна. В результате этого лидер чемпионата Феттель смог выйти на второе место. Очень хороший старт получился и у Переса, так как он поднялся на третье место. А в глубине пелетона Квят ошибается в первом повороте и возвращается на трассу прямо перед Карлосом Сайнсом, из-за чего испанец развернулся. После первого круга первая десятка выглядела так: Хэмилтон — Феттель — Перес — Ферстаппен — Райкконен — Масса — Окон — Стролл — Риккардо — Хюлькенберг.
Боттасу только ко второму кругу удалось добраться до пит-лейна, где ему сменили резину и поменяли носовой обтекатель. На трассу Боттас вернулся с отставанием на круг от всего пелетона.

На 8, 10 и 11 кругах соответственно из-за технических проблем сошли Палмер, Квят и Ферстаппен. Из-за того, что болид Квята находился в труднодоступном для крана месте, на трассе появился пейс-кар. Во время пейс-кара гонщики жаловались на сложности с прогревом шин. На 16 круге пейс-кар убрали, однако уже кругом позже пейс-кар появился вновь, так как на трассе было достаточно много обломков. Во время пейс-кара Феттель не рассчитал скорость и поддел медленно едущего Хэмилтона и после этого уже намеренно поддел его с левой стороны.

На 20 круге был дан очередной рестарт. В борьбе Феттеля, Массы, Окона и Переса, Окон поддевает Переса и в результате этого оба болида Форс Индии получают серьезные повреждения. В свою очередь Райкконен наехал на один из обломков и получил прокол заднего правого колеса. Добравшись до боксов, Перес и Райкконен сошли. В результате на трассе в третий раз появился пейскар. Во время пейскара первая десятка выглядела так: Хэмилтон — Феттель — Масса — Стролл — Риккардо — Хюлькенберг — Магнуссен — Алонсо — Сайнс — Грожан. На 22 круге гонка была остановлена из-за большого количества обломков на трассе.

Спустя некоторое время гонка была возобновлена под машиной безопасности. Также в гонку вернулись Перес и Райкконен, которые вскоре были наказаны проездом по пит-лейну за обслуживание машины в неположенном месте. После очередного рестарта лидеры сохранили свои позиции, Риккардо прорвался на третье место, а Масса начал терять скорость и позиции. В борьбе Массы, Хюлькенберга и Магнуссена Хюлькенберг обходит Массу, но их обоих проходит Магнуссен, а спустя некоторое время Хюлькенберг ломает переднее правое колесо и сходит вместе с Массой, который доехал до боксов.

За инцидент с Хэмилтоном Феттель был наказан 10-секундным Stop&Go. В то же самое время на машине Хэмилтона возникли проблемы с плохо зафиксированной частью подголовника. Гонщик не смог самостоятельно исправить проблемы и был вынужден свернуть в боксы, где он потерял некоторое время. Вернувшись на трассу, Хэмилтон застрял в трафике и начал терять время. Спустя некоторое время Феттель поехал отбывать наказание и вернулся как раз перед Хэмилтоном. Первая десятка на тот момент: Риккардо — Стролл — Магнуссен — Окон — Алонсо — Боттас — Феттель — Хэмилтон — Сайнс — Грожан.

Начиная с этого момента и до конца гонки Боттас, Феттель и Хэмилтон поочередно обогнали Магнуссена, Окона и Алонсо при этом обмениваясь быстрыми кругами. Между делом, Перес и Райкконен сошли во второй раз из-за технических проблем. Ближе к концу гонки Боттас начал стремительно догонять идущего на втором месте Стролла и смог опередить его на самом финише.

В результате победу одержал Риккардо, на втором месте Боттас, а последнюю ступень подиума впервые завоевал Стролл. Следом за ним 2 лидера чемпионата Феттель и Хэмилтон, позади них с отставанием в полминуты финишировали Окон, Магнуссен, Сайнс. Замкнули очковую зону Алонсо, набравший первые очки в сезоне для команды Макларен, и Верляйн набравший очки уже во второй раз.

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Official site
 https://www.bakucitycircuit.com
 Pirelli.com — Azerbaijan Grand Prix Race

Гран-при Азербайджана
События 25 июня
Июнь 2017 года
Спорт в Азербайджане в 2017 году